Cagle ist der Familienname folgender Personen:

 Aubrey Cagle (1934–2004), US-amerikanischer Rockabilly-Musiker
 Casey Cagle (* 1966), US-amerikanischer Politiker 
 Chris Cagle (* 1968), US-amerikanischer Country-Sänger
 Fred R. Cagle (1915–1968), US-amerikanischer Herpetologe
 Harold Cagle (1913–1977), US-amerikanischer Sprinter
 LeRoy R. Cagle (1893–1964), US-amerikanischer Entomologe und Akarologe
 Yvonne Cagle (* 1959), US-amerikanische Astronautin

Siehe auch:
 Cagle Peaks, Gebirge im Ellsworthland, Antarktika